Поговорим о сексе:

 «Поговорим о сексе» — дебютный альбом рэп-группы «Мальчишник».
 «Поговорим о сексе» — американский художественный фильм 2001 года; режиссёр Джон Макнотон.